Mondovi, de vroegere naam van de Algerijnse plaats Dréan
 Mondovì, een Italiaanse gemeente in de provincie Cuneo
 Villanova Mondovì, Torre Mondovì, San Michele Mondovì, Montaldo di Mondovì, Bastia Mondovì en Roccaforte Mondovì, kleinere buurgemeenten van Mondovì
 Mondovi (Wisconsin), een Amerikaanse gemeente in de staat Wisconsin
 Mondovi (Washington), een Amerikaanse gemeente in de staat Washington